Matteo Berrettini e Daniele Bracciali erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Sander Gillé e Joran Vliegen hanno sconfitto Philipp Oswald e Filip Polášek col punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Philipp Oswald /  Filip Polášek (finale)
  Denys Molchanov /  Igor Zelenay (primo turno)

  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (semifinale)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (campioni)

Wildcard 

  Sandro Ehrat /  Luca Margaroli (primo turno)

<li>  Marc-Andrea Hüsler /  Jakub Paul (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2019